Blairgowrie kan syfta på följande:
 Blairgowrie, Australien, ort i Victoria, Australien
 Blairgowrie, Skottland, ort i Storbritannien